Publi Muci Escèvola (cònsol 175 aC)
 Publi Muci Escèvola (cònsol 133 aC), fill de l'anterior